Savennes (Creuse)
Savennes (Puy-de-Dôme)